Латеральные вены таламуса () — это, согласно определению Б. Шлезингера, вены, дренирующие (отводящие кровь) от латеральных, примыкающих к внутренней капсуле областей таламуса.

Далее Шлезингер подразделил латеральную группу вен таламуса на две подгруппы — латеральную верхнюю () и латеральную нижнюю () на основании того, где они берут начало и куда затем впадают. Согласно его определению, латеральные верхние вены таламуса впадают в верхнюю таламостриарную вену, а латеральные нижние вены таламуса впадают в базальную вену (вену Розенталя) или в один из её межножковых притоков. В противоположность им, центральные вены таламуса формируются (берут начало) в глубине таламического ядерного комплекса, и впадают либо в одну из малых вен Галена, либо в базальную вену (вену Розенталя).

К латеральной группе вен таламуса Шлезингер относил следующие вены:
 Латеральная верхняя подгруппа
 Парные латеродорсальные вены таламуса () собирают кровь от латеродорсальных ядер соответствующих половинок таламуса, и впадают в верхнюю таламостриарную вену.
 Латеральная нижняя подгруппа
 Парные латерокаудальные () и латеровентральные вены таламуса () собирают кровь, соответственно, от каудальной и вентральной частей латеральной группы ядер соответствующей половинки таламуса, и впадают в базальную вену.

Ссылки 

Вены головного мозга